István Szõke (Budapeste, 13 de fevereiro de 1947 – Budapeste, 2 de junho de 2022) foi um futebolista húngaro, que atuava como meia.

Carreira 
István Szõke fez parte do elenco da Seleção Húngara de Futebol, da Euro de 1972.

Ligações Externas 
Perfil em FIFA.com 

Jogadores da Seleção Húngara de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1972